

Cinema 
 Torn - Strappati – film del 2015 diretto da Alessandro Gassmann

Musica 
 Torn – singolo degli Ednaswap del 1993
 Torn – singolo di Natalie Imbruglia del 1997
 Torn – album degli Evergrey del 2008
 Torn – singolo di Lisa Ajax del 2019
 Torn – singolo di Ava Max del 2019

Persone 
 David Torn – chitarrista statunitense
 Rip Torn – attore statunitense

Televisione 
 Torn – miniserie televisiva del 2007